Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2001 wurde am 6. und 7. August 2001 im Commonwealth Stadium der kanadischen Stadt Edmonton ausgetragen.

Der tschechische Olympiadritte von 1996 Tomáš Dvořák wurde zum dritten Mal in Folge Weltmeister. Silber ging an den aktuellen Olympiasieger und amtierenden Europameister Erki Nool aus Estland. Rang drei belegte der britische Vizeweltmeister von 1999 Dean Macey.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der tschechische Weltmeister Tomáš Dvořák verbesserte seinen eigenen WM-Rekord am 6./7. August um 135 Punkte auf 8972 Punkte.

Außerdem gab es einen Landesrekord:
8815 P – Erki Nool, Estland

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnis 
6./7. August 2001

Video 
 2001 World Championships in Athletics – Men's decathlon Day 2, Video veröffentlicht am 18. Februar 2015 auf youtube.com, abgerufen am 16. August 2020

Weblinks 
 8th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 16. August 2020
 Men Decathlon Athletics VIII World Championship 2001 Edmonton (CAN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 16. August 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Decathlon, Edmonton 2001 (PDF; 10,3 MB, S. 210), englisch, abgerufen am 16. August 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Zehnkampf der Manner
Mehrkampfsport
Leichtathletikwettbewerb in Edmonton